William Sprague kan syfta på:

William Sprague (1799-1856), amerikansk politiker, guvernör i Rhode Island 1838-1839, senator 1842-1844, känd även som William Sprague III
William Sprague (1830-1915), amerikansk politiker, guvernör i Rhode Island 1860-1863, senator 1863-1875, brorson till William Sprague III